Dom Aleixo steht für:

 Aleixo Corte-Real (1886–1943), timoresischer Liurai
 Dom Aleixo (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor